Laurence George Adams (1929 -  ) foi um botânico  australiano .

Ligações externas
  

Botânicos da Austrália